Ме́ксин — еврейская фамилия. Известные носители:

 Мексин, Александр Николаевич (род. 1945) — советский и российский театральный режиссёр, педагог.
 Мексин, Израиль Израилевич (1896—1937) — российский и советский художник.
 Мексин, Матвей Меерович (1907—2002) — советский хозяйственный деятель, инженер.
 Мексин, Моисей Абрамович (1909—1987) — советский инженер-конструктор. Лауреат Сталинской премии 2-й степени (1946, за создание танковых дизель-моторов).
 Мексин, Яков Петрович (1886—1943) — советский детский писатель, издатель, музейный работник, книготорговец.